Nyflotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyflotjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (13,5 ha)
Nyflotjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,96 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn